Jemielno (plaats), plaats in Polen
 Jemielno (gemeente), gemeente in Polen